SRC est un sigle qui signifie :
 Société Radio-Canada, un groupe audiovisuel public canadien ;
 SRC (radio), l'opérateur radio du groupe audiovisuel public canadien Radio-Canada ;
 Sports Colmar, un club de football évoluant en D3 ;
 Socialiste, républicain, citoyen, un groupe parlementaire françاais ;
 Service de renseignement de la Confédération, service de renseignement suisse ;
 en informatique, src est l'abréviation couramment utilisée de : Code source, par exemple dans les noms de répertoire ;
 en biologie, SRC est une protéine tyrosine kinase codée par un gène src ;
 en France, le schéma régional des carrières ;
 l'ancienne dénomination du DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet : MMI (Services et réseaux de communication), un DUT dans le domaine de l'information et de la communication.
Société de Restauration Collective
 Structure de Recherche sous Contrat

Abréviation
Acronyme
Homonymie d'acronyme